Грицько Кердейович — подільський староста, батько львівського каштеляна.
 Грицько Кердейович — львівський каштелян, подільський воєвода, холмський староста.

Кирдійовичі